Моле́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 110 км на південний захід від Тулузи, 24 км на південний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року Молер і Бенке було об'єднано в новий муніципалітет Бенке-Молер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Молер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Молер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Піренеї